Răut se poate referi la următoarele:
 Răut, râu în Republica Moldova.
 Răut (companie)
 Parcul Industrial „Răut”

Dezambiguizare